

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Kuczyna – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Brześć Kujawski 
 Kuczyna – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Krobia

Miejscowości na Białorusi 
 Kuczyna – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie orszańskim
 Kuczyna – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie tołoczyńskim